Louth může označovat:
 Hrabství Louth – hrabství v Irsku
 Louth (Irsko) – vesnice v irském hrabství Louth
 Louth (Anglie) – město v Anglii
 Louth (Austrálie) – vesnice v Novém Jižním Walesu v Austrálii